Teufelskanzel ist ein häufiger Name von Felspartien oder sonstigen herausragenden Punkten im Gelände, um die sich Sagen ranken.

Beispiele 
 Teufelskanzel (Godelsberg), auf dem Godelsberg in Aschaffenburg, Bayern; siehe Fasanerie (Aschaffenburg)#Teufelskanzel und Goldbacher Kanzel
 Teufelskanzel (Annaberg-Buchholz) im Erzgebirge, Freistaat Sachsen
Teufelskanzel (Bad Laasphe), auf dem Weibersberg bei Bad Laasphe, Landkreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Teufelskanzel (Brocken), am Brocken bei Schierke, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Teufelskanzel (Eberbach), im Neckartal/Odenwald bei Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Teufelskanzel (Ebersteinburg), im Schwarzwald am Merkur bei Ebersteinburg (Baden-Baden), Stadtkreis Baden-Baden, Baden-Württemberg
 Teufelskanzel (Eichelwang), im Kaisergebirge, Teil der Schanzer Wände, am Rogerkopf bei Eichelwang, Ebbs, Tirol
 Teufelskanzel (Eichsfeld), auf dem Höheberg bei Lindewerra, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Teufelskanzel (Frickenhofer Höhe), in der Frickenhofer Höhe auf dem Hohentannen bei Rotenhar (Gschwend), Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Teufelskanzel (Gengenbach), auf dem Rempeneck bei Gengenbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Teufelskanzel (Großdraxdorf), auf dem Dachshügel Großdraxdorf bei Großdraxdorf (Berga/Elster), Landkreis Greiz, Thüringen
 Teufelskanzel (Gütighofen) bei Gütighofen (Ehrenkirchen), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Teufelskanzel (Happurg), am Hochberg zwischen Förrenbach und Thalheim (Happurg), Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Teufelskanzel (Heidelberg), im Neckartal am Königstuhl bei Schlierbach (Heidelberg), Baden-Württemberg
 Teufelskanzel (Herdecke), im Ardeygebirge an der Ruhr in Herdecke, Nordrhein-Westfalen
 Teufelskanzel (Jockgrim) (Deifelskanzel), in Jockgrim, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Teufelskanzel (Kandel), im Schwarzwald, Teil des Kandelfelsens bei Waldkirch, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Teufelskanzel (Kruft), auf dem Krufter Ofen bei Kruft, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Teufelskanzel (Mobendorf), an der Großen Striegis bei Mobendorf (Striegistal), Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Teufelskanzel (Nienstedt), im Deister bei Nienstedt, Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen
 Teufelskanzel (Rachlau), auf dem Berg Czorneboh bei Cunewalde, Landkreis Bautzen, Oberlausitz, Sachsen
 Teufelskanzel (Spechtsbrunn) mit Kleiner Teufelskanzel, im Thüringer Schiefergebirge bei Spechtsbrunn (Sonneberg), Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Teufelskanzel (Thale), im Bodetal bei Thale, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Teufelskanzel (Wilthen), bei Sora (Wilthen), Landkreis Bautzen, Oberlausitz, Sachsen
 Teufelskanzel (Mühlau), am Mühlauer Bach in Tirol
 Čertovy kazatelny (Reichensteiner Gebirge) (Teufelskanzel), bei Javorník, Okres Jeseník, Tschechien

Siehe auch 
 Brockenhexe

Einzelnachweise 

Oronym